Darej je bilo ime več perzijskih kraljev:

 Darej I. (550 do 486 pr. n. št.)
 Darej II. (423 do 404 pr. n. št.)
 Darej III. (380 do 330 pr. n. št.)